Дэш Сноу (; 1981 — ) — американский художник.

Творчество 
 Культ Дэша Сноу быстро возник в Нью-Йорке. Его искусство было молодым, мятежным, стремительным. Сбежавший в юном возрасте из дома, употреблявший наркотики, примкнувший к команде граффитчиков, Дэш Сноу начал документировать свою жизнь в возрасте шестнадцати лет при помощи полароида. Со временем художник стал своеобразным летописцем культурного слоя, документируя пороки, грехи и парадоксы повседневности.
 Полароидные снимки Дэша Сноу отображают его собственную богемную жизнь в Нью-Йорке — избыточную, на грани реальности. Ryan McGinley или Nan Goldin, например, также документировали свою жизнь на Манхэттене, но Сноу сам участвовал в тех вещах, которые снимал, не впадая в вуайеризм. Кроме того, Сноу часто добавлял контекст, показывая фотографии вместе с большими инсталляциями, включающими найденные объекты, вырезки из газет и видео.
 Более поздние работы, коллажи и ассамбляжи, сосредоточены на американской политике и проникнуты насмешкой, напоминая творчество дадаистов начала XX века.
 Летом 2007 тридцать волонтёров потратили три дня, разрывая две тысячи телефонных справочников, для подготовки к инсталляции «Гнездо» Дэша Сноу и Дэна Колена. Адаптировав их печально известное «гнездо хомячка» к галерейному пространству, они продемонстрировали публике перформанс, который раньше создавали при закрытых дверях. «Гнездо хомячка» обычно включает разрывание большого количества бумаги (все, что подвергется под руку) и разгрома интерьера выбранного пространства во время буйной ночи. За прошедшие годы это действие происходило в гостиничных номерах по всему миру, оставшись в полароидных снимках, видео и воспоминаниях разгневанного персонала отелей.

Персональные выставки 
 2007 God Spoiled A Perfect Asshole When He Put Teeth In Yer Mouth, Peres Projects, Лос-Анджелес
 2007 The End of Living… The Beginning of Survival, Contemporary Fine Arts, Берлин
 2006 Sutton Lane, Лондон
 2006 «Silence Is The Only True Friend That Shall Never Betray You» Rivington Arms, Нью-Йорк
 2005 Moments Like This Never Last, Rivington Arms, Нью-Йорк

Примечания

Ссылки 
 Статья New York Magazine, «Chasing Dash Snow», 2007
 Полароиды художника на Sgustok Magazine
 Работы художника на сайте Saatchi Gallery
 Работы и информация о художнике на сайте Peres Projects
 Работы и информация о художнике на сайте Galleri S.E. 
 Статья Frieze Magazine «Dash Snow», 2007
 Работы и информация о художнике на сайте CFA Gallery
 Информация о художнике на сайте ArtNet
 Информация о художнике на сайте artfacts.net

Современные художники США